

Pessoas 
 John Wyatt (Inventor da máquina de fiar)
 Kimberly Wyatt
 Wyatt Earp
 Leo Wyatt
 Robert Wyatt
 Ron Wyatt
 Jane Wyatt
 James Wyatt
 Woodrow Wyatt
 Thomas Wyatt

Localidades 
 Wyatt (Missouri)

Outros 
 Wyatt Halliwell

Desambiguações de sobrenomes